Drach — как имя собственное, в русском языке имеет три написания:

  — при переводе с .
  — при переводе с .
  — при переводе с .